Желиховская — женский вариант фамилии Желиховский. Известные носители:
 
 Желиховская, Вера Петровна (1835—1896) — русская писательница.
 Желиховская, Лена (1910—1958) — польская актриса театра, кино и кабаре.